De Deense gemeente Aarup
Arup (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk
Arup (ingenieursbureau)